Mandaluyong è una città componente delle Filippine, situata nel Distretto Nord Est della Regione Capitale Nazionale.

Baranggay 
Mandaluyong si divide politicamente in 27 baranggay.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città delle Filippine
Regione Capitale Nazionale